2 miejscowości w Estonii:
 Imukvere – wieś w prowincji Jõgeva, w gminie Palamuse
 Imukvere – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Väike-Maarja